Arcivévoda Karel Habsburský (7. srpna 1590, Štýrský Hradec – 28. prosince 1624, Madrid) byl rakouský arcivévoda, biskup vratislavský a bolzansko-brixenský, velmistr řádu německých rytířů a portugalský místokrál.

Život 
Narodil se jako pohrobek Karla II. Štýrského. Jeho matka Marie Anna Bavorská Karla už od útlého mládí připravovala na církevní dráhu. Již ve věku osmi let přijal nižší svěcení a mohl se tak stát v roce 1602 kanovníkem v Salcburku, roku 1605 Pasově a o rok později kanovníkem v Tridentu a Brixenu.

Po smrti biskupa Jana ze Žiče jej na nátlak dvora roku 1608 zvolila vratislavská kapitula biskupem. Jako biskup prováděl důslednou rekatolizaci Slezska. Až po svém zvolení biskupem brixenským (1613) se dal vysvětit na kněze (1615) a na biskupa (1619). V roce 1618 se stal kanovníkem v Kolíně nad Rýnem a koadjuktorem a následně rytířem Řádu německých rytířů. Po smrti svého bratrance a velmistra řádu Maxmiliána I., byl Karel zvolen novým velmistrem. Byl pověřen i vládou v hrabství kladském. Roku 1620 byl jmenován místokrálem v Portugalsku.

Zemřel v Madridu ve věku 34 let a je pochován v Escorialu v blízkosti Karla V. Jeho srdce je pochováno v jezuitském kostele v Nise, protože roku 1623 založil jezuitskou kolej v Nise a tamní jezuitské gymnázium, které bylo pojmenováno po něm (Carolinum).

Vývod předků

Odkazy

Poznámky

Literatura 
 
 
 VÁVRA Josef, Arcikníže Karel Josef, kníže–biskup vratislavský, Sborník historického kroužku 3 (1902) 73–77, 145–149.

Externí odkazy 
 
 Seznam biskupů v Bolzanu-Brixenu 
 Diecéze bolzansko-brixenská 
 Vratislavská arcidiecéze

Karel Štýrský
Vratislavští kanovníci
Vratislavští biskupové
Bolzansko-brixenští biskupové
Kanovníci olomoucké kapituly
Velmistři řádu německých rytířů
Narození ve Štýrském Hradci
Úmrtí v Madridu
Pohřbení v Escorialu
Narození 7. srpna
Narození v roce 1590
Úmrtí 28. prosince
Úmrtí v roce 1624
Muži
Habsburkové v 16. století
Habsburkové v 17. století